Austria:
 Gurk – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Gurk – rzeka, dopływ Drawy

Osoby:
 Eduard Gurk – austriacki malarz
 Franz Gurk – niemiecki polityk
 Paul Gurk – niemiecki pisarz

Inne:
 Gurk – diecezja